Jason Hammel ist der Name folgender Personen:

* Jason Hammel (Musiker), US-amerikanischer Musiker, Mitglied von Mates of State 
 Jason Hammel (Baseballspieler) (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler